Hohenwart steht für folgende geographischen Objekte: 

Orte:
 Hohenwart, Markt im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hohenwart (Dermbach), Ortsteil von Dermbach, Wartburgkreis, Thüringen
 Hohenwart (Detmold), eine Ortslage im Detmolder Stadtteil Hakedahl, Landkreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hohenwart (Fuchstal), Ortsteil von Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hohenwart (Mehring), Ortsteil von Mehring (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern
 Hohenwart (Neufraunhofen), Ortsteil von Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Hohenwart (Peißenberg), Ortsteil von Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hohenwart (Pforzheim), Ortsteil von Pforzheim, Baden-Württemberg
 Hohenwart (Tittling), Ortsteil von Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Hohenwart (Weißenbrunn), Ortsteil von Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern

Berge:
 Hohenwart (Wölzer Tauern) (2363 m), in den Wölzer Tauern
 Seifrieder Hohenwart (2301 m), in den Wölzer Tauern, siehe Hochwart (Wölzer Tauern)
 Hohenwart (Seetaler Alpen) (1818 m), in den Seetaler Alpen
 Hohenwart (Schönbuch) (497,6 m), Bergrücken im nördlichen Schönbuch bei Musberg, Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen und Steinenbronn, Landkreis Böblingen, beide Orte in Baden-Württemberg

Hohenwart ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Hohenwart (1771–1844), Naturforscher aus Krain
 Karl Sigmund von Hohenwart (1824–1899), österreichischer Staatsmann
 Norbert von Hohenwart († 1087/88), Bischof von Chur

 Grafen von Hohenwart, hochmittelalterliches Adelsgeschlecht
 Grafen von Hohenwart (Krain), Adelsgeschlecht aus der Krain

Siehe auch:
 Burg Hohenwart
 Kloster Hohenwart im Markt Hohenwart
 Hohenwarth
 Hohenwarthe, Ort im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Hohe Wart
 Hohe Warte
 Höhenwart